Strada nazionale 33 – strada statale argentina
Strada nazionale 33 – strada statale cambogiana
Strada nazionale 33 – strada nazionale del Regno d'Italia